Antoni Kątski (1817-1889) – polski pianista
 Apolinary Kątski (1825-1879) – polski skrzypek, kompozytor 
 Jan Stanisław Kątski (ok. 1685–1727) – generał artylerii koronnej
 Marcin Kazimierz Kątski (1636-1710) – kasztelan krakowski, wojewoda kijowski
 Stefan Kątski (1898-1978) oficer, malarz